Santa María de Valverde puede referirse a:

 Santa María de Valverde (Valderredible), una localidad del municipio de Valderredible, Cantabria (España); o
 Santa María de Valverde (Zamora), un municipio de la provincia de Zamora, Castilla y León (España).